Kazakh bezeichnet 
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Qazax (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Qazax (Rayon)
 eine Pferderasse, siehe Kazakh (Pferd)

Siehe auch:
 Kasach
 Kasachen
 Kasack